Casper Nielsen har flere betydninger:

 Casper Nielsen (født 29. april 1994) – dansk fodboldspiller.

Se også
 Kasper Nielsen (født 9. juni 1975) – dansk håndboldspiller.
 Kasper Nielsen (skuespiller) (født 7. april 1978) – dansk skuespiller og komiker.
 Kasper Østervemb Nielsen (født 21. maj 1991) - dansk fodboldspiller.
 Kasper Bøgelund Nielsen (født 8. oktober 1980) - dansk fodboldspiller.